Johann Nepomuk Fuchs kan syfta på:

*Johann Nepomuk Fuchs (1727–1804), österrikisk kyrkoarkitekt
 Johann Nepomuk Fuchs (1766–1839), österrikisk tonsättare
 Johann Nepomuk von Fuchs (1774–1856), tysk kemist
 Johann Nepomuk Fuchs (1842–1899), österrikisk tonsättare